Georges Jacquot peut désigner :
 Georges Jacquot (1794-1874), un sculpteur français ;
 Georges Jacquot (1904-1970), un évêque de Gap (1961-1966) et archevêque de Marseille (1966-1970).